Biskopstorp kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Biskopstorp (Skellerup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Skellerup Sogn, Nyborg Kommune
 Biskopstorp (Simmerbølle Sogn) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Simmerbølle Sogn, Langeland Kommune